The Duke (film), een Disneyfilm uit 1999
 The Duke (2020), Britse film uit 2020 
 The Duke (Jørn Lande), een muziekalbum uit 2006 van Jørn Lande
 The Duke (Joe Jackson), een muziekalbum uit 2012 van Joe Jackson
 The Duke (korte film), een korte film uit 1999
 The Duke (miniserie), een miniserie uit 1979
 The Duke (televisieserie), een televisieserie uit 1954
 The Duke (golfbaan) in Nistelrode

Zie ook 
 Duke (doorverwijspagina)